

Animali
Zuniga – genere di ragni

Luoghi
Zúñiga – comune spagnolo
Distretto di Zúñiga – distretto della Provincia di Cañete, in Perù.

Persone
Zuniga (famiglia)
Diego de Zúñiga – filosofo spagnolo
Juan de Zúñiga y Avellaneda – viceré di Napoli
Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga – viceré di Napoli
Manuel de Acevedo y Zúñiga – viceré di Napoli
Gaspar de Zúñiga – viceré della Nuova Spagna
Baltasar de Zúñiga y Guzmán – viceré della Nuova Spagna
Álvaro Manrique de Zúñiga – viceré della Nuova Spagna
Luis de Zúñiga y Requesens – politico spagnolo
Francisco López de Zúñiga – militare spagnolo
Diego López de Zúñiga – viceré del Perù
Juan de Zúñiga y Pimentel – cardinale spagnolo
Gaspar de Zúñiga y Avellaneda – cardinale spagnolo
Domingo Pimentel Zúñiga – cardinale spagnolo
Íñigo López de Mendoza y Zúñiga – cardinale spagnolo
José Zúñiga – attore statunitense
Laura Zúñiga – modella messicana
Juan Camilo Zúñiga – calciatore colombiano
Ysrael Zúñiga – calciatore peruviano
Martín Zúñiga – calciatore messicano
Andrés Zúñiga – giocatore di calcio a 5 colombiano